Felipe es un nombre propio y un apellido masculino español, que proviene del latín Philippus y este, a su vez, del griego Φίλιππος (Philippos). Etimológicamente, deriva de φίλω (philo=amor) e ιππος (hippos=caballo) significando "amante de los caballos" o "amor al caballo". Una variante es Filipo.

Santos 
 5 de febrero: San Felipe de Jesús
 3 de mayo: San Felipe, apóstol.
 26 de mayo: San Felipe Neri
 11 de octubre: San Felipe el Diácono
 19 de octubre: San Felipe Howard, XX conde de Arundel, uno de los Cuarenta Mártires de Inglaterra y Gales durante el reinado de Reina Isabel de Inglaterra.

Variantes 
 Femenino: Felipa. Véase: 
 Diminutivo: Feli, Lipe, Pipe.

Artistas 
 Felipe Camiroaga (1966 - 2011), actor y animador Chileno.
 Felipe Colombo (1983-), actor y cantante.
 Felipe Peláez (1976-), cantautor.
 Fernando de Felipe (1965-), historietista.
 Felipe Guamán Poma de Ayala (1534 - 1615), cronista peruano.

Deportistas 
 Felipe Alou (1935-), jugador y entrenador de béisbol;
 Felipe Caicedo (1988-), futbolista;
 Felipe Contepomi (1977-), jugador de rugby;
 Felipe Guréndez (1975-), futbolista;
 Felipe Massa (1981-), piloto de Fórmula 1;
 Felipe Mattioni (1988-), jugador de fútbol;
 Felipe Melo (1983-), jugador de fútbol;
 Felipe Miñambres (1965-), futbolista y entrenador español;
 Felipe Reyes (1980-), jugador de baloncesto;
 Luiz Felipe Scolari (1948-), entrenador de fútbol.

Políticos 
 Felipe Calderón Hinojosa (1962-), expresidente de México.
 Felipe González (1942-), expresidente de España.

Soberanos y nobles 
 Felipe de Suabia (1177/1179–1208)
 Felipe de Castilla y Suabia (1231-1274), infante de Castilla.
 Felipe I de Castilla (1478–1506), El Hermoso.
 Felipe I de Saboya (1207-1285)
 Felipe II de Saboya (1438-1497)

De España 
 Felipe I de Castilla, el Hermoso (1478-1506), yerno de los Reyes Católicos, casado con Juana I de Castilla
 Felipe II de España, el Prudente (1527–1598). 
 Felipe III de España, el Piadoso (1578—1621).
 Felipe IV de España, el Grande o el Rey Planeta (1605–1665).
 Felipe V de España, el Animoso (1683–1746).
 Felipe VI de España (1968-), actual Rey de España.

De Portugal 
 Felipe I de Portugal, lo mismo que Felipe II de España. 
 Felipe II de Portugal, lo mismo que Felipe III de España.
 Felipe III de Portugal, lo mismo que Felipe IV de España.

De Francia 
 Felipe I de Francia (1052–1108).
 Felipe II de Francia (1165–1223).
 Felipe III de Francia (1245–1285), el Atrevido.
 Felipe IV de Francia (1268-1314), el Hermoso.
 Felipe V de Francia (c. 1292-93-1322), el Alto.
 Felipe VI de Francia (1293-1350), el Afortunado.
 Felipe I de Orleans (1640-1701), segundo hijo de Luis XIII de Francia y Navarra.
 Felipe II de Orleans (1674-1723), hijo del anterior, regente del reino de Francia.

De Bélgica 
Felipe I de Bélgica

Otros usos 
 Felipe es un personaje de la tira cómica Mafalda, de Quino.
 El Príncipe Felipe es un personaje de la película de Disney, La bella durmiente.
 FELIPE es la sigla del Frente de Liberación Popular, organización política española (1958-69).
 El Cóndor Felipe fue un cóndor de los Andes ecuatorianos.
 Felipe Vera es un personaje de la comedia Mis adorables entenados, de Ecuavisa, interpretado por Oswaldo Segura.
 Felipe el Tintín es uno de los nombres con el que se lo conoce, al personaje mítico del folklor ecuatoriano, en la Isla Corazón de Manabí.

Referencias

Véase también
Philip

Nombres masculinos
Nombres griegos